Чезаре Аричи (; 2 июля 1782, Брешия, Ломбардия — 2 июля 1836, там же) — итальянский , , .

Биография 
Представитель знатной семьи Арици из Брешии. С юных лет интересовался поэзией, латынью и греческой классикой. Изучал право и был судьей во времена режима Наполеона в Италии.

С 1810 года был преподавателем истории и литературы в местном классическом лицее (Liceo classico Arnaldo), когда же правительство уничтожило кафедры истории (1824), остался при лицее в качестве преподавателя латинского языка.

Известен как поэт с 1808 года. Сочинял произведения дидактического, мифологического и исторического характера, которые в своё время сделали его одним из самых видных представителей этих жанров. Создал большое эпическое произведение «La Gerusalemme distrutta», в котором воспевает разрушение Иерусалима при императоре Тите, но кончил только первые шесть песен (Брешия, 1808).

Занимался переводами, в том числе, произведений Вергилия, Вакхилида и Катуллы.

В 1833—1835 годах печатался и издавал местную газету «Giornale della Provincia Bresciana».

Избранные произведения 

 «La coltivazione degli olives»
 «I Coralli» (Брешия, 1810),
 «La Pastorizia» (Брешия, 1814, в 6 книгах белыми стихами),
 «Il Campo santo di Brescia» (Брешия, 1823),
 «Versi sacri» (Милан, 1823),
 «L`origine delle fonti» (Милан, 1833),
 «La Gerusalemme distrutta» (Брешия, 1808).
 Переводы Вергилия (3 тома, Брешия, 1822).

Особенно ценится «Discorsi», напечатанное в «Commentarii» или в летописях Атенея Брешианского в 1828—1835 гг. После его смерти изданы «Prose e Poesie inedite» (Брешия, 1838). Полное собрание его произведений вышло в Брешии, 1808—1819 гг. (6 томов), позднее — дополненное в Падуе (1858).

Похоронен на Монументальном кладбище в Брешии.

Память 
 В 1882 году в его честь был назван Институт «Чезаре Аричи» в Брешии, включавший школу и гимназию.

Примечания

Ссылки 
 
 Аричи (Arici), Чезаре

Итальянские поэты
Похороненные на Монументальном кладбище Брешии